Футбольная лига в сезоне 2014/15 ) — 116-й сезон с момента основания Футбольной лиги Англии. Турнир объединяет в себе три дивизиона: Чемпионшип, Первую и Вторую лиги (второй, третий и четвёртый дивизионы в системе футбольных лиг Англии соответственно).
По итогам сезона в высший дивизион вышли клубы «Борнмут» и «Уотфорд», а из Футбольной лиги в Национальную лигу выбыли «Транмир Роверс» и «Челтнем Таун».

Чемпионат Футбольной лиги

Турнирная таблица

Плей-офф

Первая Футбольная лига

Плей-офф

Вторая Футбольная лига

Плей-офф

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2014
Англия
Футбол в Англии в сезоне 2014/2015